Thizay (Indre)
Thizay (Indre-et-Loire)